Ten artykuł graficznie i tabelarycznie przedstawia rozwój liczby mieszkańców miasta Żytawa (Zittau) w Niemczech.

¹ Spis powszechny ludności

Prognoza zaludnienia 

Źródło: Bertelsmann Stiftung

Literatura 
 Pescheck, M.C.A.: Handbuch der Geschichte von Zittau, Zittau 1839, Band 1, Seite 305
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880-1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919-1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden , 1890 ff.
 Deutsches Städtebuch, Band II, Mitteldeutschland, Stuttgart 1941, Seite 238 ff.
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955-1989

Przypisy

Zobacz też 
 Ludność Görlitz

Żytawa
Żytawa
Żytawa